Minesing Swamp är en slätt i Kanada.   Den ligger i provinsen Ontario, i den sydöstra delen av landet,  km väster om huvudstaden Ottawa.

Omgivningarna runt Minesing Swamp är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Minesing Swamp är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Källor 

Slätter i Ontario